Il singolare del torneo di tennis Welsh Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roger Taylor che ha battuto in finale Bob Giltinan 9-8, 8-6.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Welsh Open 1973